Байдики — название населённых пунктов в России:
 
 Байдики — село в Захаровском районе Рязанской области.
 Байдики — село в Ясногорском районе Тульской области.
 Байдики — железнодорожная платформа Курского направления Московской железной дороги.